Il existe deux chlorures de fer, en fonction du degré d'oxydation du fer :

 pour le fer divalent, le chlorure ferreux, ou chlorure de fer(II)
 pour le fer trivalent, le chlorure ferrique, ou chlorure de fer(III)

Fer